Paresh Rawal (Bombay, 30 juni 1950) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie 
Rawal maakte zijn filmdebuut in 1983 met Souten. Hij brak door met de hitfilm Naam in 1986. Hij was in de jaren '80 en begin '90 veelal te zien in een negatieve rol. Rawal trouwde met Miss India 1979 winnares en actrice Swaroop Sampat met wie hij twee kinderen heeft, Aniruddh en Aditya.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur